Kerk van de Heilige Maagd Maria-Tenhemelopneming te Bergen op Zoom, tegenwoordig theater De Maagd.
 De Maagd (molen), een molen te Hulshorst
 Maria (moeder van Jezus)
 Samenwerkende Melkerij De Maagd, een voormalige melkerij te Sint-Maria-Horebeke

Zie ook 
 Maagd (doorverwijspagina)